Ivens ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Ivens Ferraz (1870–1933), portugiesischer General, Politiker und Ministerpräsident
 Björn Ivens (* 1969), Professor für Marketing an der Betriebs- und Volkswirtschaftlichen Fakultät der Universität Lausanne
 Frances Ivens (1870–1944), englische Geburtshelferin und Gynäkologin
 Jonas Ivens (* 1984), belgischer Fußballspieler
 Joris Ivens (1898–1989), niederländischer Dokumentarfilmmacher
 Marceline Loridan-Ivens, geb. Rosenberg (1928–2018), französische Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin, siehe Marceline Loridan
 Roberto Ivens (1850–1898), portugiesischer Offizier und Afrikaforscher